Bangkok Dangerous steht für:

 Bangkok Dangerous (2000), thailändischer Spielfilm von Oxide Pang Chun und Danny Pang
 Bangkok Dangerous (2008), US-amerikanischer Spielfilm von Oxide Pang Chun und Danny Pang